Il pane nudo – romanzo di Mohamed Choukri del 1973
 Il pane nudo –  colonna sonora dell'omonimo film composta da Safy Boutella
 Il pane nudo – film del 2005 diretto da Rachid Benhadj